Salì al potere come signore di Meclemburgo nel 1383, succedendo al padre Enrico III di Meclemburgo-Schwerin.

Altri progetti

Collegamenti esterni

A